Первый случай заражения коронавирусной инфекцией 2019 () в Германии был зафиксирован 27 января 2020 года в Баварии.

17 марта Институт Роберта Коха повысил эпидемиологический риск для страны со среднего до высокого.

По состоянию на 20 апреля 2020 года в Германии было зарегистрировано 147 103 случая заболевания COVID-19, из которых умерло 4 862 человека и выздоровело 95 200 человек. Смертность от COVID-19, по состоянию на 20 апреля, составляла около 3,3 % от числа заболевших.

Институт Роберта Коха ежедневно публикует отчёты о текущей ситуации, связанной с распространением вируса COVID-19 на территории Германии.

Первые подтверждённые случаи 
Первый случай заражения COVID-19 был подтверждён 27 января 2020 в Баварии у сотрудника фирмы Webasto, который контактировал с коллегой, недавно вернувшимся из Китая. 1 февраля СМИ сообщили, что у 8 сотрудников этой фирмы также подтверждено наличие вируса.

Сообщение о первом подтверждённом случае заражения за пределами Баварии появилось 25 февраля 2020 года. Заболевание было выявлено у жителя Северного Рейна-Вестфалии, а также Баден-Вюртемберга.

Большинство случаев этого периода связано с поездками местных жителей в Италию, в частности на горнолыжные курорты.

<div style="overflow-x:auto;">
Подтвержденное число инфицированных в Германии (по ежедневным отчетам) по данным ИРКRobert Koch-Institut: Archiv der Situationsberichte des Robert Koch-Instituts zu COVID-19 (ab 4.3.2020)

Летальные исходы 
Малое количество смертных случаев в Германии от вируса объясняется хорошей оснащённостью немецких больниц и клиник. 1160 больничных учреждений имеют палаты или койкоместа интенсивной терапии. Общее количество палат (койкомест) интенсивной терапии составляет 28031 мест, по отношению к населению это 33,7 мест на 100 тысяч человек, и по высказыванию самих медиков, является одним из самых высоких в мире.

Сообщение о двух первых смертельных случаях в Германии в городах Эссен () и Гейнсберг () было опубликовано 9 марта.

Меры карантина 

К 17 марта 2020 года решение закрыть школы и детские сады было принято во всех федеральных землях Германии. Для семей, в которых родители заняты в сферах связанных с обеспечением деятельности жизненно важных инфраструктур (врачи, энергетики, полицейские, фармацевты, спасатели), предусматриваются возможности организации дневного ухода за детьми.

18 марта в Баварии введён режим чрезвычайного положения.

2 марта 2021 года издание Focus сообщило, что власти собираются продлить локдаун до 28 марта. Но при этом с 8 марта, возможны послабления карантинных мер.

Антикризисные меры 
23 марта правительство приняло решение о пакете финансовой помощи на общую сумму около 750 млрд. евро для смягчения последствий пандемии коронавируса для экономики.

Разрабатывается законопроект о единовременных невозвратных выплатах сотрудникам частных организаций или организациям, которые значительно пострадали от эпидемии. К таким организациям относятся, например, все фирмы, доходы которых ориентированы на туризм.

Для семей, в которых родители не могут работать из-за закрытия садов и школ, предусматриваются компенсационные выплаты. Правительство ФРГ 13 марта приняло решение облегчить предприятиям условия перевода сотрудников в режим частичной занятости (). Государственные дотации на выплаты сотрудникам могут получить компании, 10 процентов персонала которых не могут работать в условиях полной занятости.

Для получения социальной помощи не будет учитываться имеющееся имущество, в то время как будут учитываться расходы на проживание и отопление.

Заработок пенсионеров до 45 000 евро в год не будет влиять на сокращение пенсионных выплат. Предполагается, что мера будет способствовать привлечению пенсионеров в отрасли, испытывающие нехватку рабочих, в первую очередь в медицину и сельское хозяйство.

Принят закон об изменениях в гражданском, уголовном праве и правилах о банкротстве. Кредитный договор или договор аренды не может быть расторгнут по причине невыплаты в период кризиса. Это также касается аренды квартир для физических лиц.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Zusammen gegen Corona — Официальный сайт борьбы с коронавирусом правительства Германии
 Coronavirus-Karte für Deutschland — Карта коронавируса в Германии
 Statistik zur Verbreitung des Coronavirus in Deutschland — Статистика по распространению COVID-19 в Германии
  // OstWest. 10 декабря 2020.

Германия
Германия
Эпидемии в Германии